Open Sud de France 2016 — 29-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося во французском городе Монпелье, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2016 году турнир прошёл с 1 по 7 февраля. Приз открывал серию турниров в регионе.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Ришар Гаске
 Парный турнир —  Маркус Даниэлл /  Артём Ситак

Общая информация 
Первым сеяным одиночных соревнованиях стал «хозяин» турнира и прошлогодний чемпион Ришар Гаске (9-й в мире на тот момент). Француз смог защитить свой титул и уже в 4-й раз выиграть местный приз (кроме двух последних розыгрышей он побеждал в 2006 и 2013 годах). В финале ему противостоял также француз Поль-Анри Матьё. В основном турнире принял участие один представитель России: Александр Кудрявцев, который уже в первом раунде уступил французу Люке Пую.

В парном турнире победу одержали вторые номера посева Майкл Винус и Мате Павич, которые в финале переиграли, попавших на турнир по уайлд-кард Александра и Мишу Зверевых. Прошлогодние чемпионы Маркус Даниэлл и Артём Ситак защищали свой титул, но проиграли в первом же раунде Андреа Арнабольди и Марку Лопесу.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Ришар Гаске обыграл  Поля-Анри Матьё со счётом 7-5, 6-4.
 Гаске выиграл 1-й одиночный титул в сезоне и 13-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Матьё сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 10-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал 
{{Турнир2-Теннис3
| RD1=Финал

| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Ришар Гаске
| RD1-score01-1=7| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Поль-Анри Матьё
| RD1-score02-1=5
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3= 

}}

 Парный турнир 
  Майкл Винус /  Мате Павич''' обыграли  Александра Зверева /  Мишу Зверева со счётом 7-5, 7-6(4).
 Винус выиграл 2-й парный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Павич выиграл 2-й парный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Open Sud de France

 Мировой Тур ATP 2016 года

 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 

Франция
Спорт во Франции в 2016 году
Февраль 2016 года
2016